Fagge bezeichnet:
 Fagge, Gewässer in Österreich, siehe Faggenbach

Fagge ist der Nachname folgender Personen:
 Charles Hilton Fagge (1838–1883), englischer Arzt
 Charles Herbert Fagge (1873–1939), englischer Chirurg, Erstbeschreiber der Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew)
 Frederick Fagge (1814–1884), englischer Kricketspieler und Priester
 John Fagge, 1. Baronet (1627–1701), englischer Politiker
 Robert Fagge, 2. Baronet (ca. 1649–1715), englischer Politiker
 Robert Fagge, 3. Baronet (1673–1736), englischer Politiker